PET může znamenat:

 Pozitronová emisní tomografie – lékařské vyšetření
 Polyethylentereftalát – plast
 fyziologicky ekvivalentní teplota – Physiologically equivalent temperature (PET)

Externí odkazy